Суперкубок Японії з футболу 2009  — 24-й розіграш турніру. Матч відбувся 28 лютого 2009 року між чемпіоном Японії клубом Касіма Антлерс та володарем кубка Імператора Японії клубом Ґамба Осака.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2009
Японія
Лютий 2009
2009 в Японії
Футбольні змагання у Токіо